Iruya steht für:

 Iruya, Dorf in Argentinien
 Departamento Iruya, Departamento in Argentinien
 Iruya (Gemeinde), Gemeinde in Argentinien
 Río Iruya, Fluss in Argentinien